PDI может иметь следующие значения:
 Демократическая партия Индонезии () — политическая партия Индонезии.
  (.pdi) — формат файлов.
 Индекс дистанции власти () — характеристика общества, описывающая уровень социального неравенства в нём.